Плимут () — деревня в уорде Тобаго одноимённого острова в Тринидаде и Тобаго. Территориально находится в приходе Сент-Дэвид.

История 
Плимут — первое европейское поселение на острове, было создано переселенцами из Курляндии (ныне западная часть Латвии), затем заселено голландцами и англичанами.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в деревне проживали 1921 человек: мужчин — 612, женщин — 581.

На 15 мая 2000 года население составляло 994 человека.

Достопримечательности 
В деревне находится Форт Джеймс — старейшее укрепление на острове, датируемое 1650-м годом.

Есть надгробная плита на могиле некоего африканского раба и его ребёнка.

На побережье находится Черепаховый пляж.

Примечания

Источники 
 GoughGuides.com: Plymouth

Населённые пункты Тринидада и Тобаго